Підкаура Сергій Іванович (* 1974) — український музикант, композитор та поет, гітарист гурту «The Вйо».
 Підкаура Ярослав Миколайович — прапорщик Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки